Finally nazywany również ALL TIME BEST ALBUM "Finally" – album kompilacyjny japońskiej piosenkarki Namie Amuro. Został wydany 8 listopada 2017 r., w wersji CD, CD+DVD i CD+Blu-Ray, po ogłoszeniu przejścia na emeryturę.

Lista utworów 
Od 1 do 39 piosenki, zostały nowo nagrane.
CD1

CD2

CD3

DVD / Blu-Ray

Oricon

Pozycje wykresu Oricon 
Album "Finally" osiągnął #1 miejsce na dziennym, cotygodniowym i miesięcznym wykresie Oriconu. Pierwszego dnia sprzedano 459 094 egzemplarzy, w tygodniu 1 113 291 sztuk, a w miesiącu 1 687 820 egzemplarz. W 2017 roku sprzedano 1 777 850 egzemplarzy zajmując #1 miejsce w kategorii album roku. Ogólnie sprzedano 2 168 120 egzemplarzy.

Ciekawostki 
Album zawiera piosenki wydawane od 1992 do 2017 r., w tym sześć całkiem nowych utworów. Z tych sześciu piosenek, piosenka "Hope" jest oficjalną piosenką dla japońskiej serii anime One Piece, "In Two" znalazła się w reklamie KOSÉ NAMIE AMURO × KOSE ALL TIME BEST Project, "How do you feel now?" została wykorzystana w reklamie NTT docomo z okazji wspólnego 25-lecia, "Showtime" posłużyła jako piosenka przewodnia do serialu 
Kangoku no Ohimesama, "Do It For Love" została użyta w reklamie Hulu, natomiast "Finally" została nowym motywem przewodnim NEWS ZERO.

Przypisy 

Kompilacje Namie Amuro
Albumy j-pop
Albumy muzyczne wydane w roku 2017
Albumy numer jeden na Oricon Weekly